Silvia Costa (ur. 1964) – kubańska lekkoatletka, skoczkini wzwyż
 Silvia Costa (ur. 1949) – włoska polityk